José Sánchez Moragón (Manacor, Maiorca, 6 de outubro de 1987) é um futebolista espanhol que joga como goleiro. Ele atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Ligações externas 
 

Futebolistas de Maiorca
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Naturais de Manacor